Sainte-Radegonde kan syfta på:
 Sainte-Radegonde, Aveyron
 Sainte-Radegonde, Charente-Maritime
 Sainte-Radegonde, Deux-Sèvres
 Sainte-Radegonde, Dordogne
 Sainte-Radegonde, Gers
 Sainte-Radegonde, Gironde
 Sainte-Radegonde, Saône-et-Loire